Lapidarium – miejsce
 Lapidarium – gatunek literacki
 Lapidarium – zbiór zapisków i notatek Ryszarda Kapuścińskiego

Zobacz też 
 Lapidarium UAM w Poznaniu
 Lapidarium Polickie
 Lapidarium w Siedlcach
 Lapidarium żydowskie w Kołobrzegu
 Lapidaria (trylobit) – rodzaj stawonogów